Wapler ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Wapler (* 1969), deutscher Jurist und Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), MdA
 Friederike Wapler (* 1971), deutsche Rechtswissenschaftlerin